Tchang je čínské jméno, které může znamenat:

 Říše Tchang (618–907) – čínská středověká říše
 Dynastie Tchang – dynastie vládnoucí v říši Tchang
 Pozdní Tchang (923–937) – stát období Pěti dynastií a deseti říší
 Jižní Tchang (937–976) – stát období Pěti dynastií a deseti říší

 Tchang (příjmení) – čínská příjmení

místopisné jméno
 Čchien-tchang, řeka na východě Čínské lidové republiky
 Tchang (Che-pej) – okres v městské prefektuře Pao-ting v provincii Che-pej
 Tchang-šan – městská prefektura v Čínské lidové republice
 Ta-tchang (Datang), rozcestník